Кооперати́вная 

 Кооперативная — остановочный пункт Заволжского направления Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде (квартал Кооперативный посёлок).
 Кооперативная — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.